Drei-Schichten-Modell steht für:
 Drei-Schichten-Modell (Recht), Einteilung der Altersvorsorge nach dem Alterseinkünftegesetz
 Drei-Schichten-Modell (Psychologie), Modell nach John B. Carroll
 Hierarchisches Internetworking-Modell
 Schichtenarchitektur#Drei-Schichten-Architektur im Bereich der Architektur von Softwaresystemen